Integrated Microelectronics, Inc. (IMI) est un sous-traitant en électronique (EMS) et concepteur sous-traitant (ODM) situé à Laguna, aux Philippines. Il a pour principaux clients les plus grands fabricants mondiaux d'équipements d'origine. Fondée en 1980, IMI offre maintenant de multiples possibilités de production tout comme des compétences diversifiées comme la conception de produits, l'ingénierie, le prototypage, et la gestion de la chaîne logistique. C'est une filiale d'Ayala Corporation, un conglomérat philippin.

IMI a des clients au Japon, aux États-Unis et en Europe, sur les marchés du disque dur, des communications, de l'industrie, de la médecine, du grand public et de l'automobile. IMI respecte les standards ISO 9001, ISO 14001, QS9000 et ISO/TS 16949. Ses usines de production sont réparties sur 15 sites dans le monde, en Amérique du Nord, en Europe de l'Est et en Asie du Sud-Est. IMI compte .

Expansion mondiale 
En 2005, IMI commence une expansion de ses opérations en dehors des Philippines. Elle acquiert les actifs de Saturn Electronics and Engineering, une compagnie basée à Tustin en Californie, aux États-Unis, gagnant ainsi son centre de technologie et de design, un centre de gestion, et des usines d'assemblage aux Philippines. Au cours de la même année, IMI fusionne avec Speedy-Tech Electronics Ltd., une compagnie électronique basée à Singapour et avec des usines à Singapour, en Chine et aux Philippines.

Ces développements furent rapidement suivis par une alliance forgée avec la compagnie allemande BuS Elektronik, et l'acquisition de M. Hansson Consulting, un intégrateur de systèmes de test.

En 2010, IMI annonce l'implantation de sa sixième usine en Chine à Chengdu, dans la province Sichuan. D'autres usines en Chine sont à Shenzen (Liantang, Kuichong, Fuyong), Jiaxing et Chongqing. IMI et son partenaire Narra Venture Capital investit majoritairement dans PSi Technologies, une compagnie de tests de semi-conducteurs et d'assemblage, cotée au Nasdaq.

Notes et références

Liens externes 
 Integrated Microelectronics, Inc.
 Ayala Corporation

Entreprise ayant son siège aux Philippines
Entreprise fondée en 1980